Jan Mastalerz (ur. 1894) – pułkownik Wojska Polskiego, naczelny prokurator wojskowy w latach 1944–1946
 Jan Mastalerz (1901–1920) – sierżant Wojska Polskiego, pośmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Militari, brat Kazimierza

Przypisy